Bianca Andreescu (2000-), joueuse de tennis canadienne d’origine roumaine.
 Ion Andreescu (1850-1882), peintre roumain.
 Titu Andreescu (1956-), mathématicien roumaine travaillant aux États-Unis.

Patronyme roumain